Джадд Эшер Нельсон (; род. 28 ноября 1959) — американский киноактёр, сценарист и продюсер. Известен как член актёрской группы 1980-х годов ; а также ролями Джона Бендера в фильме «Клуб «Завтрак»», Алека Ньюбери в фильме «Огни святого Эльма» и Джека Ричмонда в сериале «Непредсказуемая Сьюзан».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Уэйнфлита
Выпускники Школы Святого Павла (Нью-Гэмпшир)
Выпускники Хаверфордского колледжа